Il doppio dell'East West Bank Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Patty Fendick e Jill Hetherington erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Elizabeth Smylie e Janine Tremelling.

Martina Navrátilová e Wendy Turnbull hanno battuto in finale Mary Joe Fernández e Claudia Kohde Kilsch che si sono ritirate sul punteggio di 5–2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Navrátilová /  Wendy Turnbull (campionesse)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Pam Shriver (secondo turno)

 Gigi Fernández /  Robin White (quarti di finale) 
 Hana Mandlíková /  Andrea Temesvári (quarti di finale) 
 Elizabeth Smylie /  Janine Tremelling (semifinali) 
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

East West Bank Classic 1989